Florijn ist der Familienname der folgenden Personen:

 Karolien Florijn (* 1998), niederländische Ruderin
 Ronald Florijn (* 1961), niederländischer Ruderer

Siehe auch:
 Florin